Männerhaus bezeichnet:
 Männerhaus (Zufluchtsort), analog zu Frauenhäusern einen Zufluchtsort für männliche Opfer häuslicher Gewalt
 Männerhaus (Gemeinschaftshaus), Männern vorbehaltene Versammlungsorte in manchen Kulturen
 Zur Geschlechtertrennung eingerichtete räumlich abgetrennte Bereiche etwa in Wohnheimen und Justizvollzugsanstalten, in denen nur Männer untergebracht werden